Николай Данилович (Давыдович) Граве (ок.1745 — 1819) — тульский губернатор в 1798—1800 годах, тайный советник.

Немец. Сын (от 1-го брака) статского советника (бывшего майора артиллерии) Даниила Петровича (Давыда Христофоровича) Граве, который прибыл в Россию вместе с Петром III и принял православие, взяв отчество по имени будущего императора.
  
С 1763 года — на службе в лейб-гвардии Конном полку. 1 января 1773 из вахмистров произведён в корнеты. В 1773—1785 годах состоял управляющим конным заводом Конной гвардии.

В 1782 году — ротмистр. 1 января 1785 года уволен к статским делам в чине бригадира. В 1792—1795 предводитель дворянства Шишкеевского уезда Пензенского наместничества.

После того, как императором стал Павел I, покровительствовавший детям сподвижников своего отца, карьера Н. Д. Граве пошла в гору:
 1796—1797 председатель Воронежской уголовной палаты
 6.01.1797 — 27.11.1798 Владимирский вице-губернатор
 27.11.1798 — 15.07.1800 Тульский губернатор.
С 1796 года — действительный статский советник, с 9 июля 1800 года — тайный советник. С 15 июля 1800 года вышел в отставку.

Был женат на Наталии Степановне Саловой, имел троих сыновей и пять дочерей.

Источники 
 Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, Том 1. Сергей Владимирович Волков. Центрполиграф, 2009
 Граве: материалы к родословию потомства Христиана Граве. Лев Борисович Модзалевский, Николай Львович Модзалевский. ВИРД, 1997 — Всего страниц: 68
 Немцы Тульского края: страницы биографий. А. И. Гриненвальд. 179 стр.

Владимирские вице-губернаторы
Тульские губернаторы
Тайные советники